Vlagyimir Vlagyimirovics Kozlov (1946) válogatott szovjet labdarúgó, edző
 Vlagyimir Jevgenyjevics Kozlov (1958) olimpiai bajnok szovjet bobos
 Vlagyimir Kozlov (1959) szovjet gyorskorcsolyázó, olimpikon
 Oleh Olekszandrovics Prudiusz (1972) ukrán pankrátor szorítóbeli neve Vlagyimir Kozlov
 Uladzimir Uladzimiravics Kazlov (1985) belarusz gerelyhajító, olimpikon (oroszul: Vlagyimir Vlagyimirovics Kozlov)